Miejscowości w USA:
 Floodwood – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
Gminy w USA:
 Floodwood (ang. Floodwood Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis